Si sono tenuti due concili a Lione:

 Sinodo di Lione (prima del 523), al quale erano presenti undici membri del sinodo di Epaon (517)
 Sinodo di Lione (567), alla presenza di papa Giovanni III e durante il quale sono stati condannati i vescovi Salonio di Embrun e Sagittario di Gap

Concilio di Lione I (1245)

Concilio di Lione II (1274)

Pagine correlate 
Lista dei sinodi franchi